Plaats in Indonesië
 Waringinjaya (Cigeulis), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Waringinjaya (Kedungwaringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java

Zie ook 
 Waringin Jaya, doorverwijspagina